Ландіві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 150 км на північ від Нанта, 50 км на північний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 503 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1114,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ландіві 
 [ Розташування муніципалітету Ландіві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн